Miejscowości w USA:
 Cedar Valley – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Cedar Valley (ang. Cedar Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis